Fiandra – regione storica
 Fiandra – tessuto
 Fiandra – frazione di Livraga, provincia di Lodi

Pagine correlate 
Fiandre (disambigua)